Сент-Мари́-ла-Бланш () — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор. Входит в состав кантона Бон-Юг. Округ коммуны — Бон.

Код INSEE коммуны — 21558.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 817 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 525 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 398 были экономически активными, 127 — неактивными (показатель активности — 75,8 %, в 1999 году было 78,8 %). Из 398 активных жителей работали 376 человек (193 мужчины и 183 женщины), безработных было 22 (10 мужчин и 12 женщин). Среди 127 неактивных 40 человек были учениками или студентами, 67 — пенсионерами, 20 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Сент-Мари-ла-Бланш 

Коммуны департамента Кот-д’Ор